PzKpfw — немецкие танки:

 PzKpfw I 
 PzKpfw II 
 PzKpfw III 
 PzKpfw IV
 PzKpfw IV с гидростатическим приводом 
 PzKpfw V Panther
 PzKpfw VI Tiger